Phaeostagonospora är ett släkte av svampar. Phaeostagonospora ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeostagonospora